Сэ́ндфорд () — английская фамилия. Известные носители:

 Сэндфорд, Бен (род. 1979) — новозеландский скелетонист, бронзовый призёр чемпионата мира.
 Сэндфорд, Фрэнки (ныне носит фамилию Бридж) (род. 1989) — британская певица, солистка девичьей поп-группы The Saturdays.